Abdest (z języka perskiego) – nazwa rytualnych obmywań u muzułmanów, bez których nie wolno odprawiać zwykłych pięciu modlitw dziennych. Ograniczają się one tylko do pewnych części ciała i odróżniają się od rytualnej, oczyszczającej kąpieli całego ciała. W braku wody używa się w tym celu piasku.

Zobacz też 

 ablucja
 ghusl
 wudu

Przypisy 

Islam
Woda w religii